

Geografia

Austria 
Węgierska nazwa miejscowości:
 Sieggraben

Osoby 
 Csaba Szikra – węgierski badmintonista
 Zsuzsa Szikra – węgierski malarz